Clas ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Clas (* 1982), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Christel Offermann-Clas, luxemburgische Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Johanna Clas (1931–2009), deutsche Schauspielerin und Regisseurin

in Wales bezeichnet es auch eine Reihe von kirchlichen Gebäuden:
 Clas (Wales)

Siehe auch:
 Claas (Begriffsklärung)
 Class
 Klas
 Claes
 Glas (Begriffsklärung)